Heidsieck ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Heidsieck (1928–2014), französischer Lautdichter
 Éric Heidsieck (* 1936), französischer Pianist
 Florenz-Ludwig Heidsieck (1749–1828), deutsch-französischer Unternehmer
 Werner Heidsieck (1882–1920), deutscher Politiker (DDP)

Heidsieck kommt zudem vor in
 Piper-Heidsieck, einem Champagnerhersteller mit Sitz in Reims

Siehe auch:
 Wilhelm Friedrich Heinrich Heidsiek (1888–1944), deutscher Politiker (SPD), MdHB und Widerstandskämpfer